16 Uhr 50 ab Paddington steht für:

 16 Uhr 50 ab Paddington (Roman), ein Roman von Agatha Christie
 16 Uhr 50 ab Paddington (Film), eine Verfilmung des gleichnamigen Romans
 ist eine Folge der 12-teiligen BBC-Fernsehserie Miss Marple (Fernsehserie) aus dem Jahr 1987
 ist eine Folge der ITV-Fernsehserie Agatha Christie’s Marple aus dem Jahr 2004